Александр Степаненко:
 Степаненко, Александр Васильевич (1938—2005) — советский и белорусский учёный в области обработки металлов, академик Академии наук Белоруссии. 
 Степаненко, Александр Степанович (род. 1962) — советский и российский музыкант.
 Степаненко, Александр Трофимович (1907—1975) — советский промышленный деятель, шахтер.